Colombia – państwo w Ameryka Ameryce Płd.
 Colombia – miasto w Kolumbii
 Colombia – miasto na Kubie
 Colômbia – miasto i gmina w Brazylii
 Colombia (metro w Madrycie) – stacja metra w Madrycie, na linii 8 i 9